Диоцез Хадерслева () — один из десяти диоцезов Церкви Дании. Основан в 1922 году. На 2016 год прихожанами являются 81,2% населения.

Кафедральным собором диоцеза является Хадерслевский собор.

Помимо местных церквей диоцез также управляет Церковью Дании в немецком Южном Шлезвиге.

Епископы 
 Ове Вальдемар Аммундсен: 1923 — 1936
 Карл Вульф Ноак: 1936 — 1955
 Фроде Бейер: 1956 — 1964
 Тиг Вильгельм Краг: 1964 — 1980
 Олав Кристиан Линдегор: 1980 — 1999
 Нильс Хенрик Арендт: 1999 — 2013
 Марианне Кристиансен: 2013 — настоящее время

См. также 

 Список соборов Дании

Х
Хадерслев (коммуна)